Kahramanmaraş, törökországi tartomány
 Kahramanmaraş, az azonos nevű török tartomány egyik körzete
 Kahramanmaraş, az azonos nevű török tartomány székhelye